Переворо́т:
 Переворот — радикальное, коренное, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием: 
 Государственный переворот
 Промышленный переворот
 Переворот — фигура высшего пилотажа.
 Переворот — элемент акробатики.
 Переворот — техника дзюдо.

См. также 
 Подъём переворотом
 Путч